Пир Клеопа́тры:
 Пир Клеопатры (картина Тьеполо)
 Пир Клеопатры (картина Йорданса)